

Geografia
 O'Hara – township della Contea di Allegheny (Pennsylvania, Stati Uniti d'America)
 Ghiacciaio O'Hara – ghiacciaio della Terra della regina Victoria (Antartide)
 Lago O'Hara – lago della Columbia Britannica (Canada)

Persone
 Catherine O'Hara – attrice e doppiatrice canadese naturalizzata statunitense
 Charles O'Hara – generale britannico
 David O'Hara – attore britannico
 Frank O'Hara – poeta, scrittore e critico d'arte statunitense
 Gerald O'Hara – arcivescovo cattolico statunitense
 Jamie O'Hara – calciatore inglese
 Jenny O'Hara – attrice statunitense
 Jill O'Hara – attrice e cantante statunitense
 John O'Hara – arrangiatore e tastierista britannico
 John Henry O'Hara – scrittore statunitense
 John Francis O'Hara – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Karen O'Hara – scenografa statunitense
 Kelley O'Hara – calciatrice statunitense
 Kelli O'Hara – soprano e attrice statunitense
 Kieran O'Hara – calciatore inglese naturalizzato irlandese
 Loral O'Hara – astronauta e ingegnere statunitense.
 Mark O'Hara – calciatore scozzese
 Mary O'Hara – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
 Mary Margaret O'Hara – cantautrice canadese
 Maureen O'Hara – attrice irlandese
 Paige O'Hara – attrice, cantante e pittrice statunitense
 Patsy O'Hara – rivoluzionario irlandese
 Robert O'Hara Burke – esploratore irlandese
 Scott O'Hara – attore pornografico, poeta, scrittore ed editore statunitense
 Terrence O'Hara – regista e attore statunitense

Personaggi immaginari
 Capitano O'Hara – personaggio della serie televisiva Batman
 Denis O'Hara – personaggio di svariati film di Van Dyke Brooke
 Juliet O'Hara – personaggio della serie televisiva Psych
 Rossella O'Hara – protagonista del romanzo Via col vento, e dell'omonimo film da esso tratto

Altro
 O'Hara's Godchild – cortometraggio muto del 1913 diretto da Van Dyke Brooke
 O'Hara Helps Cupid – cortometraggio muto del 1913 diretto e interpretato da Van Dyke Brooke
 O'Hara, Squatter and Philosopher – cortometraggio muto del 1912 diretto e interpretato da Van Dyke Brooke

Pagine correlate
 Ohara
 O'Hara Wood